est une expression en anglais signifiant « notre chanson ». Elle peut faire référence à :

 , film de  sorti en 2000.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
Our Song, chanson de Niall Horan et Anne-Marie, sortie en .